Garwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Garwood (Idaho)
 Garwood (Missouri)
 Garwood (New Jersey)
 Garwood (Texas)
 Garwood (West Virginia)

Garwood ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Garwood-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Garwood Point, Landspitze an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Garwood Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Lake Garwood, See im Viktorialand, Antarktika

Garwood ist der Familienname folgender Personen:
 Julie Garwood (* 1946), US-amerikanische Autorin
 Norman Garwood (1946–2019), britischer Szenenbildner
 Tirzah Garwood (1908–1951), britische Künstlerin und Kupferstecherin